Wings (canción) puede referirse a:
«Wings», una canción del cantante británico Ringo Starr, lanzada originalmente en 1977 y re-lanzada en 2012.
«Wings», una canción de la banda británica Little Mix, lanzada en 2012 y número uno en el Reino Unido, Escocia e Irlanda.
«Wings», una canción de la intérprete británica Birdy, lanzada en 2013.
«Wings», una canción del rapero estadounidense Macklemore y el productor musical y músico Ryan Lewis, lanzada en 2011.